Getrennte Wege ist die Bezeichnung für:
 Getrennte Wege (1992), US-amerikanischer Film von Paul Mones 
 Getrennte Wege (2004), französisch-israelischer Film von Ronit Elkabetz und Shlomi Elkabetz